Derya Karabulut (née en 1984), joueuse de volley-ball turque
 Ersin Karabulut (né en 1981), auteur de bande dessinée turc